

Persone 
 Albin von Vetsera – diplomatico e nobile ungherese
 Helene Vetsera – nobildonna greco-austriaca
 Maria Vetsera – nobildonna austriaca, amante dell'arciduca Rodolfo d'Asburgo-Lorena